Jurema ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Jurema (Pernambuco)
 Jurema (Piauí)

In der Ethnobotanik:

 Mimosa tenuiflora